«Носта» — российский футбольный клуб из Новотроицка, основанный в 1991 году.

Названия 
 1991—1994 — «Металлург»
 с 1995 — «Носта»

История 
Команда «Металлург» со второй половины 1960-х годов принимала участие в первенстве и кубке Оренбургской области, Кубке РСФСР среди КФК, в 1990 году участвовала в коммерческом турнире «Футбол России» (в 1989 и 1990 годах в нём также играла команда «Старт»).
 
21 апреля 1991 года состоялся дебют современного клуба — новотроицкого «Металлурга» — в соревнованиях команд мастеров, в первенстве СССР (в 7-й зоне второй низшей лиги, то есть 4-го по силе дивизиона страны). В дебютном сезоне клуб занял 16-е место, спустя год, уже в первенстве России, команда оказалась успешнее — 7-е место в 5-й зоне второй (по силе третьей) лиги. В 1993 году «Металлург» занял 2-е место в 6-й зоне второй лиги.

В 1995 году футбольный клуб стал называться «Носта» («Новотроицкая сталь»).

В 1998 году «Носта» заняла 2-е место в зоне «Урал» второго дивизиона (при 29 победах, 3 ничьих и 2 поражениях), пропустив вперёд пермский «Амкар».

В следующем году «Носта» выиграла уральскую зону второго дивизиона, а в стыковых матчах с победителем зоны «Восток» за выход в Первый дивизион оказалась сильнее новокузнецкого «Металлурга» (3:1; 1:2).

Дебютный чемпионат в Первом дивизионе выдался неудачным. Первая победа была одержана в 4-м туре над «Спартаком» из Нальчика. Если в домашних
встречах футболисты из Новотроицка проиграли лишь 4 раза (7 побед и 8 ничьих), то в выездных играх было одержано всего 5 побед при 2 ничьих и 12 поражениях. ФК «Носта» занял 16-е место из 20 и вновь оказался в турнире рангом ниже.

В 2001—2006 годах клуб вновь выступал во втором дивизионе (2001—2002 — зона «Урал», 2003—2006 — «Урал-Поволжье»). В 2001 году, из-за смены руководства ОАО «Носта», футбольный клуб столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. В итоге большинство игроков основного состава перешли в другие клубы. В 2002 году ОАО «Носта» вышло из числа учредителей клуба. Под вопросом оказалось участие клуба в первенстве России, но клуб выжил. В 2003—2004 годах новые владельцы команды — «Уральская сталь» — многое сделали для команды. В 2005 году «Носта» заняла 3-е место в своей зоне, а в 2006 году — 1-е, и вышла в Первый дивизион.

В сезоне 2007 года в Первом дивизионе заняла 7-е место, в 2008-м — 5-е, в предпоследнем матче разгромив московское «Торпедо» и отправив его, тем самым, во Второй дивизион. В следующем году вылетела во Второй дивизион уже «Носта», заняв 16-е место.

С 2010 года «Носта» играет во Втором дивизионе / Первенстве ПФЛ (зона «Урал-Поволжье» / группа «Урал-Приволжье»).

В Кубке России «Носта» семь раз добиралась до стадии, с которой начинают борьбу клубы элитного дивизиона, трижды обыгрывала команды Высшей лиги и выходила в 1/8 финала.

8 сентября 2000 года в Новотроицке при аншлаге состоялся матч 1/16 финала Кубка России-2000/01 «Носта» — «Спартак» (Москва).

Руководство 
 Генеральный директор — Калякин Юрий Владимирович
 Технический директор — Поздняков Виталий Евгеньевич
 Начальник команды — Попов Иван Иванович
 Помощник руководителя по безопасности — Арюткин Александр Владимирович
 Главный тренер — Сычёв Антон Сергеевич
 Тренер — Алемасцев Олег Иванович
 Тренер вратарей — Герасин Максим Юрьевич
 Пресс-атташе — Ильбактин Денис Ильфатович

Статистика выступлений в первенстве

Статистика выступлений в национальных кубках

Кубок России 

* «Носте» присуждено техническое поражение в матче 1/128 финала (с которой она стартовала) в связи с выявленными положительными результатами тестов на COVID-19 у ряда игроков
(в основное время: без учёта доп. вр. и серий пенальти)

Достижения 
 Во Второй лиге / Втором дивизионе:
 1-е место: 1999 (зона «Урал»), 2006 (зона «Урал-Поволжье»)
 2-е место: 1993 (зона 6), 1998 (зона «Урал»)
 Лучший результат:
 В Первом дивизионе: 5-е место (2008)
 В Кубке России: 1/8 финала (1993/94, 1998/99, 2001/02)

Рекорды 
 Самая крупная победа — над ФК «Индустрия» (Обнинск) — 12:1
 Самое крупное поражение — от ФК «Академия» (Тольятти) — 0:8
 Наибольшее количество игр провёл М. Рылов (332 игры, 12 сезонов)
 Лучший бомбардир клуба за всю его историю — С. Бударин (126 игр, 66 мячей)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Wildstat.ru 
 Канчельскис: футбол в глубинке умирает

Футбольные клубы России
Футбольные клубы СССР
Новотроицк
Спортивные клубы Оренбургской области